Botaničeskij sad – stazione della linea 6 della Metropolitana di Mosca
 Botaničeskij sad – stazione dell'anello centrale di Mosca
 Botaničeskij sad – stazione della linea 6 della metropolitana di Charkiv